Термін «сланцева нафта» застосовується для двох видів нафти:
 Нафта щільних колекторів — вуглеводневі ресурси, що складаються з легкої нафти, яка знаходиться в колекторах з низькою проникністю (щільних), таких як сланці, щільні пісковики, вапняки.
 Сланцева нафта — нетрадиційна нафта, вироблена з горючих сланців піролізом, гідруванням або термічним розчиненням.